Боланд — фамилия:

Фамилия 
 Боланд, Джон Пий (1870—1958) — британский политик и спортсмен, теннисист.
 Боланд, Кэти (род. 1988) — канадская актриса.
 Боланд, Мирко (род. 1987) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Айнтрахт» из Брауншвейга.
 Боланд, Мэри (1882—1965) — американская актриса.
 Боланд, Ханс (род. 1951) — нидерландский филолог-славист и переводчик, педагог.
 Боланд, Эрнест Бертран (род. 1925) — католический епископ.

Топоним 
 Боланд — географический регион в Западно-Капской провинции ЮАР.

См. также 
 Болан